Nikola – polska forma imienia

Wokalistki 
 Nicole Scherzinger – wokalistka, liderka grupy Pussycat Dolls
 Nicole Hohloch – niemiecka wokalistka, laureatka konkursu piosenki Eurowizji w roku 1982
 Nicole – chilijska piosenkarka, autorka tekstów, gitarzystka i prezenterka telewizyjna

Inne 
 Nicole (Lot i Garonna) – miasto we Francji
 (1343) Nicole – planetoida z pasa głównego asteroid